Трэйси Спиридакос (; ) — канадская актриса.

Биография 
Трэйси Спиридакос родилась в семье греков. Её родители Джордж и Анастасия владеют рестораном. До 9 лет Трэйси вместе с ними жила в Греции.

Она начала карьеру актрисы в 2007 году, снявшись в эпизоде сериала «Сверхъестественное». В 2012-2014 годах снималась в сериале «Революция». В 2013 году за роль в нём Трэйси была номинирована на премию «Сатурн» в категории «Лучшая телеактриса». В 2013 году она заняла 79 место в списке Askmen.

В 2015 году была приглашённой актрисой в сериале «Мотель Бейтс».

С 2017 года играет в сериале «Полиция Чикаго».

Фильмография

Примечания

Ссылки